Шумиловка — название населённых пунктов в России:
 Шумиловка — село в Михайловском районе Амурской области.
 Шумиловка — село в Климовском районе Брянской области.
 Шумиловка — деревня в Мишкинском районе Курганской области.
 Шумиловка — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Шумиловка — посёлок в Темниковском районе Республики Мордовия.
 Шумиловка — деревня в Гагаринском районе Смоленской области
 Шумиловка — деревня в Петровском районе Тамбовской области.
 Шумиловка — деревня в Оленинском районе Тверской области.